Gedwongen verdwijning, het verdwijnen van een persoon ten gevolge van overheidshandelen
Verdwijning (beeldverhaal)
Vermissing, het verontrustend onvindbaar zijn van een persoon (of een zaak)